Höhlenfische steht für:
 verschiedene Fischarten, die ausschließlich in unterirdischen, lichtlosen Höhlen leben, siehe Grundwassertiere#Höhlenfische
 Blindfische oder Nordamerikanische Höhlenfische